Gas o GAS puede referirse a:

Gas, uno de los estados de la materia.

Tipos de gases
Gas combustible, un gas que se utiliza para producir energía térmica mediante un proceso de combustión.
 Gas licuado del petróleo;
 Gas natural;
 Biogás;
 Gas ciudad;
 Gas de leña;
 Gas de síntesis;
 Gas industrial, aquellos que se comercializan para aplicaciones industriales;
 Gas inerte, un gas no reactivo (incluye los gases nobles, pero también a otros gases);
 Gas noble, cada uno de los elementos del grupo 18 de la tabla periódica;
Gases usados como armas: 
 Cámara de gas;
 Gas lacrimógeno;
 Gas nervioso;
 Ver también la :Categoría:Armas químicas;
 Para otros tipos de gases ver la :Categoría:Gases;
 Para la alteración de un componente gaseoso, véase licuefacción de gases.

Medicina
 Gases de uso terapéutico:
 Anestésico;
 Gases medicinales;
 Problemas gastrointestinales:
 Eructo;
 Flatulencia;
 Toxicología:
 Gases tóxicos.

Topónimos
 Gas, población y comuna francesa, en el departamento de Eure y Loir.
 Gas, ciudad estadounidense, en el estado de Kansas.

Música
 Gas, álbum de la banda española de rock Los Enemigos.
 Tasa de comisión de Ethereum.

Personas
 Mario Gas, actor uruguayo.

Sigla
 Gas Natural Fenosa, empresa española cuyo ticker en la Bolsa de Madrid es GAS;
 Grupo de Acción Social, sitio web de contrainformación;
 Grupo de Activismo Social, grupo activista de España;
 Visor auxiliar del artillero (en inglés Gunner Auxiliary Sight);
 GNU Assembler, a veces conocido como Gas;
 Great American Songbook (en español cancionero estadounidense), término que engloba las composiciones más conocidas de la cultura popular de los Estados Unidos del siglo XX.

Miscelánea
 Gas Gas, fabricante de motocicletas español.

Enlaces externos